Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1979-1980 a vu la consécration du Servette FC.

Format 
Le championnat comporte deux tours. Le premier se compose de 12 équipes. Les six premiers disputent ensuite un tour final afin de désigner le champion alors que les six derniers disputent un tour de relégation à l'issue duquel un club est relégué en Ligue nationale B. Pour le deuxième tour, les équipes conservent la moitié des points acquis au premier tour.

Classements

Tour préliminaire

Tour final 

 moitié des points du tour préliminaire.

Qualifications européennes 
 Servette FC : premier tour de la Coupe des clubs champions européens
 FC Zurich : premier tour de la Coupe UEFA
 Grasshopper Zurich : premier tour de la Coupe UEFA

 BSC Young Boys : premier tour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupes en tant que finaliste de la Coupe de Suisse

Tour de relégation 

 moitié des points du tour préliminaire.

Relégations 
 FC Nordstern Bâle est relégué en Ligue nationale B
 FC La Chaux-de-Fonds, FC Lucerne et FC Lugano sont promus en Ligue nationale A

Liens externes 
  Résultats complets - RSSSF

1978-1979
Championnat Suisse Football 1978-1979 D1
Championnat Suisse Football 1978-1979 D1
Suisse
Suisse